Александр Поликарпович Шимкевич () — русский архитектор. Работал в Грузии.

Биография 
Родился в 1858 году (по другим данным — в 1860) в дворянской семье. Отец, адвокат по гражданским делам, был выходцем из Ковенской губернии. Мать, Эмилия-Анна_Мария Петровна, урождённая Гурскалин, шведско-немецкого происхождения, предки жили в Петербурге с XVIII века. Дед по материнской линии владел издательством «Одеон». Семья жила на 11-й линии Васильевского острова в доме Ауэ. Все три сына — Павел (1856—1900), Александр (1858—1907) и Петр (1862—1920) учились в школе Карла Мая, где преподавание велось на немецком языке.

Окончил Петербургскую академию художеств со званием классного художника 2 степени за проект «Великокняжеский загородный замок» (1883). За время обучения получил две медали: в 1880 году — 2-ю серебряную; в 1882 году — 1-ю серебряную.

В 25-летнем возрасте уехал в Тифлис, занял должность городского архитектора. Имел чин надворного советника.

Избирался депутатом (гласным) в Тифлисскую городскую Думу (1897—1901). Преподавал в Тифлисском художественном училище.

Жил на улице Чонкадзе д. 7 (собственный дом)

Умер в Варшаве осенью 1907 года. Похоронен на лютеранском кладбище в Тифлисе (не сохранилось).

В 1910 году для учеников Тифлисского художественного училища учреждена стипендия имени Александра Шимкевича.

Известные постройки 
Исламский дом

Тбилисское музыкальное училище (ныне здание предоставлено государственной консерватории)

Нижняя станция городского фуникулёра

Шёлковая станция (ныне — Государственный музей шёлка Грузии)

Театр имени Шота Руставели (совместно с К. Татищевым).

Батумская мужская гимназия

Память 
8 февраля 2012 года во дворе тбилисской лютеранской церкви Примирения (улица Теретия Гранели) состоялось открытие символического надгробия Александра Шимкевича.

Литература

Примечания

Ссылки 
Школа Карла Мая. Шимкевич Александр Поликарпович  

Архитекторы Грузии
Архитекторы Российской империи
Выпускники школы Карла Мая
Похороненные в Тбилиси